

Турниры 
Ниже приведён список международных турниров, которые прошли в 2020 году. Большинство из всех турниров были проведены в онлайне из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Также отмечены турниры, которые должны были состоятся, но не прошли в этом году, с призовым фондом не менее 1 миллиона долларов.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Примечания 

Годы в киберспорте